The Doctor's Duty – film del 1912 prodotto dalla Eclair American
 The Doctor's Duty – film del 1913 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Doctor's Duty – film del 1913 diretto da George Lessey